Blois-i szerződés kifejezés a franciaországi Blois-ban kötött megállapodásokat jelölheti:

Az itáliai háborúk idején
(Az itáliai háborúk során a francia–spanyol egyezményeket saját sorszámozással is szokták jelölni.)
 Blois-i szerződés (1499): XII. Lajos francia király és a Velencei Köztársaság szövetsége a Milánói Hercegség ellen, Ludovico Sforza hatalmának megdöntésére.
 Blois-i szerződés (1504), vagy „első blois-i szerződés”, 1504. szeptember 22.: II. Ferdinánd aragóniai király és XII. Lajos francia király egyezménye egy dinasztikus házasságról, Habsburg Károly infáns (Ferdinánd unokája, a jövendő V. Károly császár) és I. Klaudia breton hercegnő (XII. Lajos leánya) között. (A tervet 1505-ben XII. Lajos elejtette).
 Blois-i szerződés (1505) vagy „második blois-i szerződés”, 1505. október 12.: Aragóniai Ferdinánd és XII. Lajos egyezménye egy dinasztikus házasságról Ferdinánd és Foix Germána navarrai infánsnő, XII. Lajos unokahúga (Lajos nővérének, Máriának a lánya, aki egyben Aragóniai Ferdinánd nagyunokahúga, Ferdinánd nővérének, I. Eleonóra navarrai királynőnek az unokája is volt) között.
 Blois-i szerződés (1509) vagy „harmadik blois-i szerződés”, 1509. december 12.: Aragóniai Ferdinánd (ekkor már Kasztília régensként is), I. Miksa német-római császár és XII. Lajos francia király szövetsége a velencei Köztársaság ellen, Északi-Itália felosztására, a cambrai-i liga szövetségének megalapozása.
 Blois-i szerződés (1512) vagy „negyedik blois-i szerződés”, 1512. július 8.: katonai védelmi szövetség III. János navarrai király és XII. Lajos francia király között. Utóbbi tiszteletben tartja Navarra semlegességét. Ez ürügyet adott Aragóniai Ferdinándnak Navarra lerohanására, aragóniai és kasztíliai csapatokkal.

A francia vallásháborúk idején
 Blois-i szerződés (1572): Franciaország és Anglia szabadkereskedelmi egyezménye és katonai szövetsége Spanyolország ellen, a flandriai háborúban, Spanyol-Németalföld megszerzésének érdekében.

Jegyzetek

További információk
 Jerónimo Zurita: Historia del rey Don Fernando el Católico. De las empresas, y ligas de Italia (1580), V. kötet, LXV. fej.
 William H. Prescott: Historia del reinado de los Reyes Católicos (1837), 328-330. old.
 Michael Mallett – Christine Shaw: The Italian Wars: 1494-1559.
 Marco Pellegrini: Le guerre d’Italia, Il Mulino, Bologna, 2009.

Kapcsolódó szócikkek
 Itáliai háborúk
 Szent Liga (egyértelműsítő lap)